Miejscowości w USA:
 Mapleton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Mapleton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Mapleton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Mapleton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Mapleton – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Mapleton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Mapleton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Mapleton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Mapleton – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Utah
Gminy w USA:
 Mapleton (ang. Mapleton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Mapleton (ang. Mapleton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Mapleton (ang. Mapleton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Mapleton (ang. Mapleton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha

Miejscowości w Kanadzie:
 Mapleton w Ontario
W Wielkiej Brytanii:
 Mapleton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)